DanChurchAid (dk. Folkekirkens Nødhjælp) – jedna z większych duńskich organizacji humanitarnych pozarządowych. Współpracuje z Kościołem i niezwiązanymi z religią organizacjami, by wspomóc potrzebujących.

DanChurchAid realizuje swoje cele według maksymy: Nieść pomoc uciskanym, pomijanym i zmarginalizowanym grupom w biednych krajach i powiększyć ich możliwości w życiu i godności.

Organizacja wierzy, że wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz Boga, więc są równi oraz że nawet najbiedniejsi z biednych mają wielkie możliwości i że pomoc powinna być niesiona bez względu na rasę, religię i polityczne przekonania.

Praca z Przymierzem 
DanChurchAid jest członkiem organizacji ACT Development (Acting by Churches Together for Development), światowego przymierza kościołów i powiązanych agencji współpracujących dla rozwoju.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Organizacje